Le nom Bogdan Tudor  est porté par les personnes suivantes :
 Bogdan Tudor (1976-), un joueur roumain de rugby à XV ;
 Bogdan Tudor (1970-), un sauteur en longueur roumain.